
Cette liste répertorie les antibiotiques. Vous pouvez également accéder aux antibiotiques classés par famille. 

Antibiotique
Liste en rapport avec la chimie